Невский завод электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого — производственная площадка ООО «ПК Транспортные системы» в Санкт-Петербурге на базе ОЭВРЗ.

Продукция завода 
НЗЭТ производит односекционные трамвайные вагоны «Львёнок», узкоколейные трамваи «Корсар», многосекционные вагоны «Витязь-М» (в алюминиевой модификации «Витязь-Ленинград») и «Богатырь-М», троллейбусы «Адмирал», электробусы «Пионер». 
Изготовление кузова трамваев осуществляется на площадке ПК ТС в Твери, алюминиевые профили интерьера салона производят «Красноярские машиностроительные компоненты»,  на НЗЭТ же производится финальная сборка с установкой электрооборудования и обкатка. Планируется выпуск первого в РФ сочлененного электробуса.

История 
Предприятие, расположенное по адресу ул. Седова, 45, начало работу 1 мая 2018 года. В октябре 2020 НЗЭТ выиграл конкурс на поставку 13 трамваев «Витязь-Ленинград» и «Богатырь-М» для нужд трамвайной сети предприятия Горэлектротранс Санкт-Петербурга (срок поставки — март 2021). До конца 2020 года планируется поставка заводом 50 троллейбусов для нужд троллейбусной сети Санкт-Петербурга. У завода также имеются договоренности о поставках с Москвой и Пермским краем, ведутся переговоры об экспортных поставках.
В 2020 году заводу было присвоено имя русского инженера Фёдора Пироцкого, изобретателя электрического трамвая.

Примечания 

Производители трамваев России
Санкт-петербургский трамвай
Предприятия Санкт-Петербурга
Машиностроительные компании России
Организации по алфавиту